Толай:

 Заяц-толай
 Толай — коммуна в Германии, в земле Саар
 Толай (Толуй) — хан, сын Чингисхана